Курлек — посёлок в Красногорском районе Алтайского края. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Новозыковский сельсовет.

История 
Основан в 1850 г. В 1926 году аил Курлек состоял из 71 хозяйства. В национальном составе населения того периода преобладали кумандинцы. В административном отношении входил в состав Тайнского сельсовета Старо-Бардинского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 60 %, кумандинцы 29 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)